AMZ peut faire référence à :
 Allgemeine musikalische Zeitung, un périodique musical allemand ;
 .